Бирмингемская группа, иногда называемая Бирмингемской школой — неформальный коллектив художников и мастеров, связанных с Движением искусств и ремёсел, который существовал в Бирмингеме, в конце 19-го и начале 20-го веков. Все его члены учились или преподавали в Бирмингемской школе искусств после реорганизации её методов преподавания Эдвардом Тейлором в 1880-х годах, именно школа сформировала основный интересы группы. Члены объединения также пересекались с другими более формальными организациями, включая Бирмингемскую гильдию ремесленников, Гончарную мастерскую Рёскина и Гильдию прикладного искусства Бромсгроув.

Группа сформировала один из последних форпостов позднего романтизма в изобразительном искусстве и стала важным связующим звеном между последними прерафаэлитами и новыми символистами.

История 

Неформально группа начала формироваться в 1890-х годах. Многие позже стали учителями в Бирмингеме (особенно в Бирмингемской муниципальной школе искусств под руководством Эдварда Р. Тейлора), и это означало, что стиль Эдварда Бёрн-Джонса повлиял на всех, кто учился в художественных школах Бирмингема. Многие также находились под сильным влиянием идей и практик Джона Рёскина и Уильяма Морриса. Многие, не имея возможности поддерживать себя только своим искусством, также стали мастерами изящных ремесел и учителями.

Первоначально формального членства не было, но в 1930-х годах стало известно, что у них был секретарь.

Некоторые из их членов позже стали частью бирмингемской группы художников-сюрреалистов, что привнесло в английский сюрреализм богатую жилку романтического интереса к эмоциональным состояниям в картинах, к мифам и фантазиям, к видениям и к опыту «естественного сверхъестественного», передаваемому через Изобразительное искусство. Бирмингемские сюрреалисты вступили в контакт с Лондонской сюрреалистической группой примерно в 1940 году, а бывшие члены бирмингемской группы, такие как Эмми Бриджуотер, выставлялись на Международной выставке сюрреалистов в Париже в 1947 году.

В 1969 году Общество изящных искусств провело обширную выставку работ Бирмингемской группы. Галереи работ группы стали краеугольным камнем крупной выставки The Last Romantics в Барбакане в 1989 году.

Галерея

Члены 

 Максвелл Армфилд (1881–1972) 
 Эмми Бриджуотер (1906–1999)
 Бенджамин Кресвик (1853–1946)
 Артур Гаскин (1862–1928)
 Селия Леветус (1874-1936)
 Конрой Мэддокс (1912–2005)
 Чарльз Марч Гир (1869–1957)
 Джон Мелвилл (1902–1986)
 Сидни Метейард (1868–1947)
 Эдмунд Хорт Нью (1871-1931)
 Мэри Дж. Ньюилл (1860-1947)
 Генри Пейн (1868–1940)
 Фредерик Кэли Робинсон
 Бернар Сани (1872–1954)
 Уильям Смедли-Астон (1868–1941)
 Джозеф Саутхолл (1861–1944)

Примечания

Литература 
 

Художественные направления
Культура Бирмингема